Hökarängen – quartiere di Stoccolma nel Söderort
 Hökarängen – stazione della metropolitana di Stoccolma